Veľký Klin – potok w dorzeczu Orawy na Słowacji
 Veľký Klin – szczyt w Tatrach Zachodnich na Słowacji